Семнадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 13 октября 1962 года по 24 апреля 1963 года. Победителем в юбилейный, десятый раз, стал ЦСКА.

Регламент турнира 
В XVII чемпионате приняли участие 20 команд. Турнир проходил в два этапа: предварительные и финальные игры. Предварительные игры прошли в один круг, финальные — в два. Команды, занявшие на предварительном этапе первые 10 строчек, разыграли между собой в финальных играх места с 1 по 10. Остальные команды боролись за 11 — 20 места. Места определялись по сумме очков, полученных в результате игр. На матчи чемпионата разрешалось заявлять по 23 человека от команды: 20 игроков, тренера, врача и представителя команды. Команда-чемпион страны награждалась переходящим призом Центрального Совета Союза спортивных обществ и организаций СССР, медалями первой степени (золотыми), а также дипломом чемпиона СССР.

Класс «А» 
К участию в турнире допустили 18 сильнейших команд прошлого чемпионата страны, чемпиона РСФСР, а также, вместо расформированного «Кировца», ленинградский «Спартак».

Предварительный этап 
Матчи прошли с 13 октября по 14 января в один круг. Десять сильнейших команд продолжали борьбу за медали, остальные играли за 11-20 места.

Финальные игры 
Решающие матчи прошли в 2 круга. Впервые при равенстве очков учитывались прежде всего результаты в личных встречах.

За 1-10 места 
Матчи прошли с 15 января по 24 апреля. ЦСКА, потеряв лишь 3 очка в первой половине турнира, вновь завоевал чемпионское звание. «Динамо», в предпоследнем туре обыграв 2-0 московский «Спартак», обеспечило себе серебро.

За 11-20 места 
Матчи прошли с 15 января по 14 марта. «Трактор», на предварительном этапе занявший предпоследнее место, занял первое место в турнире. Сразу четыре последние команды набрали одинаковое количество очков. «Сибирь», претендовавшая на предварительном этапе на продолжение борьбы за медали, несмотря на лучшее соотношение шайб, по результатам личных встреч закончила турнир последней, и, согласно Положению о соревнованиях, должна была покинуть класс «А», но, в связи с его расширением, была оставлена.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Вениамин Александров (ЦСКА) – 53 шайбы
Борис Майоров («Спартак» Москва) – 27 шайб
Олег Короленко («Металлург» Новокузнецк) – 27 шайб
Виктор Шевелев («Аэрофлот» Омск) – 27 шайб
Владислав Смирнов («Трактор» Челябинск) – 26 шайб 
Юрий Волков («Динамо» Москва) – 25 шайб
Юрий Парамошкин («Электросталь») – 25 шайб 
Владимир Индюков («Сибирь» Новосибирск) – 25 шайб 
Александр Альметов (ЦСКА) – 23 шайбы
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 23 шайбы

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Эдуард Иванов («Крылья Советов»), Александр Рагулин («Химик»), Олег Зайцев (СКА Калинин), Юрий Моисеев («Металлург» Новокузнецк), Анатолий Дроздов (СКА Ленинград), ушли Владимир Киселёв («Динамо» Москва), Генрих Сидоренков, Юрий Баулин (ленинградский СКА), Иван Трегубов (СКА Куйбышев)
 В московское «Динамо» перешли Анатолий Бирюлинцев («Динамо» Новосибирск), В.Данилов («Химик»)

Результаты матчей
Самые крупный счёт был зафиксированы в матче ЦСКА c калининским СКА – 16-0. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Даугава» и «Спартак» Москва - СКА Куйбышев – 13-4. 
Наименее результативным стал матч «Динамо» Москва - «Локомотив» – команды не забросили ни одной шайбы.

Переименования
Команда из Омска перешла в ведение омского аэропорта и стала называться «Аэрофлот», команда из Новосибирска, перейдя под патронаж НЗХК, стала называться «Сибирь».

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1962-63 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1962-1963
 http://www.hockeystars.ru/art1963.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1962 год в хоккее
1963 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1963 году
Чемпионаты СССР в 1962 году